Forti se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gianluca Forti
 Achille Italo Forti